Okręty US Navy o nazwie USS  "Julia":
Pierwszy "Julia" był szkunerem z okresu wojny brytyjsko-amerykańskiej.
Drugi "Julia" był brytyjskim slupem zajętym przez Union Navy 8 stycznia 1863 i sprzedanym w 1865.

Julia